Nickerson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Nickerson,

USA 

 Nickerson, Kansas, ort, Reno County, 
 Nickerson, Nebraska, ort, Dodge County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar